Church Green steht für:

 Church Green Engineering, britischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:

 Church Green (Massachusetts), Taunton, Massachusetts, ID-Nr. 77000168
 Church Green Buildings Historic District, Boston, ID-Nr. 99001614